Rionegro kan syfta på:

Colombia 

 Rionegro (kommun i Antioquia, lat 6,17, long -75,42), 
 Rionegro (ort), Antioquia, 
 Rionegro (kommun i Santander),